Radboud of Radbod kan betrekking hebben op:
 Radboud (koning), 8e-eeuws Friese koning;
 Radbod van Trier, 9e/10e-eeuws aartsbisschop van Trier
 Radboud van Utrecht, 9e-eeuws bisschop van Utrecht en heilige;
 Radbod (graaf), rond 900 graaf, kleinzoon van graaf Gerulf I;
 Kasteel Radboud, kasteel in Medemblik; 
 Radboud Universiteit Nijmegen, universiteit in Nijmegen;
 Radboudumc, academisch ziekenhuis in Nijmegen;
 Radboud een voornaam.